Neuradaceae är en familj av tvåhjärtbladiga växter. Neuradaceae ingår i ordningen Malvales, klassen tvåhjärtbladiga blomväxter, fylumet kärlväxter och riket växter. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Neuradaceae 7 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Tvåhjärtbladiga blomväxter
Neuradaceae